Der Wettbewerb im Schwergewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 12. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Olympiasieger wurde der Franzose Teddy Riner vor Hisayoshi Harasawa aus Japan. Für Riner war es nach 2012 in London bereits der zweite Olympiasieg. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Or Sasson aus Israel und den Brasilianer Rafael Silva.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Schwergewicht Männer

Schwergewicht Manner